Yeghvard – città armena della provincia di Kotayk'
 Yeghvard – comune armeno della provincia di Syunik